Il singolare del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rainer Schüttler che ha battuto in finale Evgenij Korolëv 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (quarti di finale)
 Evgenij Korolëv (finale)
 Dick Norman (primo turno)
 Juan Martín del Potro (quarti di finale)

 Rainer Schüttler (Campione)
 Alexander Waske (semifinali)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Alex Bogdanović (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2006